Un albero cresce a Brooklyn (A Tree Grows in Brooklyn) – romanzo di Betty Smith del 1943
 Un albero cresce a Brooklyn (A Tree Grows in Brooklyn) – film del 1945 diretto da Elia Kazan
 A Tree Grows in Brooklyn – musical di Arthur Schwartz del 1951
 A Tree Grows in Brooklyn – film per la televisione del 1974 diretto da Joseph Hardy